Die 3. Squash-Weltmeisterschaft der Herren ( 1979 Men's World Open Squash Championship) fand im Juni 1979 in Toronto, Kanada, statt.

Zum zweiten Mal hintereinander gelang es Geoff Hunt, seinen Titel zu verteidigen und damit seinen dritten Weltmeistertitel zu gewinnen. Im Endspiel setzte er sich wie schon bei der letzten Austragung 1977 gegen Qamar Zaman durch, diesmal klar mit 9:2, 9:3 und 9:2.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

1979
Squashturnier in Toronto
Squashturnier 1979